Сочице могу бити:
 Сочице (Прибој), насељено место у општини Прибој, Република Србија
 Сочице (Рогатица), насељено место у општини Рогатица, Република Српска, БиХ